В парному розряді жіночого тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Генрієта Надьова і Сільвія Плішке виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Ванесса Вебб 6-4, 7-64.

Сіяні пари 

 Оса Свенссон /  Коріна Мораріу (1-ше коло)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)

 Хіракі Ріка /  Юка Йосіда (півфінал)
 Лізель Губер /  Ванесса Вебб (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic